Ralph Neville peut se référer à :
 Ralph Neville († 1244), évêque de Chichester ;
 Ralph Neville (1262-1331),  Neville, important baron anglais ;
 Ralph Neville (v. 1291-1367),  Neville, important baron anglais ;
 Ralph Neville (v. 1364-1425),  comte de Westmorland, important baron anglais ;
 Ralph Neville (1406-1484),  de Westmorland, important baron anglais ;
 Ralph Neville (v. 1456-1499),  de Westmorland, important baron anglais ;
 Ralph Neville (1498-1549),  de Westmorland, important baron anglais ;
 Ralph Neville-Grenville (1817-1886), parlementaire britannique.